Діагно́стика (або діягностика; з  = dia+gnosis = «роз+пізнання»; ; ; ) — галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

Наприклад:
 Діагностування мінералів — галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів визначення мінералів, а також принципи побудови засобів діагностування.
 Технічна діагностика — галузь науково-технічних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан технічних об'єктів.
 Технічне діагностування — визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю.
 Медична діагностика — галузь науково-медичних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан пацієнта.
 Діагностування (в медицині) — процес визначення фізичного стану пацієнта і його оцінки, вираженої у прийнятій медичній термінології, що ґрунтується на всебічному систематичному дослідженні організму пацієнта.
 Психодіагностика — галузь психології, яка розробляє теорію, принципи та інструменти оцінки і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.
 Педагогічна діагностика — це підрозділ педагогіки, що вивчає принципи і методи розпізнавання та встановлення ознак, що характеризують нормальний або з відхилом від норм перебіг педагогічного процесу. Іноді розглядається як один з різновидів психологічної діагностики.
 Лінгводіагностика — це отримання інформації про стан організму із поверхні язика.
 Іридодіагностика — діагностика хвороб за змінами веселкової оболонки ока.
 Імовірнісне діагностування

Див. також 
 Діагностична модель
 Функціональна діагностика
 Медична акустика

Примітки

Література 
 Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини / Регеда М. С., Федорів Я.-Р. М., Гайдучок І. Г., Фрайт В. М., Філіпюк А. Л., Федорів О. Я., Регеда М. М., Ковалишин О. А., Колішецька М. А., Челпанова І. В., Мироненко С. І., Гороховська О. М. За редакцією проф. М. С. Регеди і проф. Я.-Р. М. Федоріва. — Львів, 2013. — 237 с. 
 Клінічна лабораторна діагностика / Базарнова М. А., Гетте З. П. — К.: Вища школа, 1994.- 415 с.
  (С.?)
 Основы технической диагностики. В 2-х книгах. / В. В. Карибский, П. П. Пархоменко, Е. С. Согомонян, В. Ф. Халчев / Под ред. П. П. Пархоменко / Энергия. — М.: 1976. — Кн.1: Модели объектов, методы и алгоритмы диагноза. — 464 с. 
 ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану.
 Галян І. М. Психодіагностика. Навч. посібник. — К. : Академвидав, 2009.
 Кірсанов В. В. Психолого-педагогічна діагностика: Підручник. — К. : «Альтерпрес», 2002.

Посилання 
 Діагностика  //ЕСУ
 Діагностика 

Багатозначні терміни